L'Honorable Société, film français réalisé par Anielle Weinberger, sorti en 1980
 L'Honorable Société, roman policier écrit par DOA et Dominique Manotti, publié en 2011